Gjilan (gemeente), gemeente in Kosovo
 Gjilan (regio), regio in Kosovo